Рахліс Пейхас Меєрович (1897—1938) — радянський військовий, один з керівників НКВС УРСР.
 Рахліс Лев Якович (1936—2021) — російський дитячий поет.
єврейські прізвища